Чтобы прочитать статью о видеографии BTS, см. Видеография Bangtan Boys
Чтобы прочитать статью об альбомах BTS, см. Дискография альбомов Bangtan Boys

Дискография синглов южнокорейского бойбенда BTS включает в себя двадцать два сингла и два промосингла.

Как главный артист

2010-е

Как приглашённый артист

Промосинглы

Другие песни, попавшие в чарты

Саундтреки

Другие коллаборации

Примечания

Комментарии

Источники 

BTS
BTS
BTS